Heinzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Heinzmann (1946–2018), deutscher Politiker (NPD)
 Bernhard Heinzmann (1903–1942), deutscher Priester und Märtyrer
 Carl Friedrich Heinzmann (1795–1846), deutscher Maler und Lithograph
 Dennis Heinzmann (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Dirk Heinzmann (* 1977), deutscher Fußballspieler

 Gustav Heinzmann (1920–2006), deutscher Physiker und Erfinder
 Jan Hendrik Heinzmann (* 1973), deutscher Schauspieler
 Johann Georg Heinzmann (1757–1802), Schweizer Buchhändler und Philologe
 Karlheinz Heinzmann (1941–2018), deutscher Unternehmer
 Richard Heinzmann (* 1933), deutscher katholischer Theologe
 Stefanie Heinzmann (* 1989), Schweizer Soulsängerin
 Thilo Heinzmann (* 1969), deutscher Künstler
 Ulrich Heinzmann (* 1946), deutscher Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Heintzmann